Název Brestovský potok má více vodních toků:

 Brestovský potok (přítok Laborce) – levostranný přítok Laborce na Slovensku v okrese Medzilaborce
 Brestovský potok (přítok Myjavy) – pravostranný přítok Myjavy na Slovensku v okrese Myjava
 Brestovský potok (přítok Suchánskeho potoka) – pravostranný přítok Suchánskeho potoka na Slovensku v okrese Veľký Krtíš